Schylynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schylynzi (Borschtschiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw
 Schylynzi (Jarmolynzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi
 Schylynzi (Schepetiwka), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka